Shanqing peut faire référence à :

Shanqing, un courant taoïste

Personnalités 
 Zeng Shanqing (1932-), un peintre chinois
 Jiang Shanqing (1961-), un peintre, calligraphe et écrivain chinois